Duvernet ist der Familienname folgender Personen:

Georges Duvernet (1870–1955), französischer Bildhauer
Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1770–1816), französischer Divisionsgeneral der Infanterie